Валеран I (1085—1139) — 2-й герцог Лімбурга (як Валеран I) в 1119—1139 роках, граф Арлона (як Валеран III) в 1119—1139 роках, герцог Нижньої Лотарингії в 1128—1139 роках (як Валеран I).
 Валеран II (1175—1226) — 5-й герцог Лімбурга в 1221—1226 роках, граф Люксембургу в 1214—1226 роках, граф Арлона (як Валеран IV).
 Валеран III де Люксембург-Ліньї (1355—1415) — граф де Сен-Поль і де Ліньї; коннетабль Франції.
 Валеран IV (? — 1249) — 7-й герцог Лімбургу в 1247—1279 роках.